Джон (Джек) Мейнз Томпсон (; 30 марта 1926; Сан-Хуане, Пуэрто-Рико — 6 марта 2017; Понте-Ведра-Бич, Флорида, США) — американский историк, политолог и дипломат. Доктор философии (PhD) по истории. Специалист по истории России и СССР.

Биография 
Родился 30 марта 1926 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) в американской семье. В дальнейшем жил и вырос в сельской местности в штате Нью-Йорк (США).

По окончании средней школы в июне 1942 года поступил в Амхерстский колледж. В 1944 году прервал учёбу и до 1946 года служил ВМС США. В 1947 году с отличием окончил колледж и получил степень бакалавра. После поступил в  Колумбийского университета, где получил степень магистра и доктора философии (Ph.D.) по современной истории России.

Желая получить практический опыт, Томпсон в 1954 году поступил на дипломатическую службу и стал вторым секретарём в американском посольстве в Индонезии, где освещал вопросы советско-индонезийских отношений и Коммунистической партии Индонезии.

С 1957 года Томпсон на разных должностях работал в Ратгерском и Колумбийском университетах, а с 1959 года преподавал на историческом факультете Университета Индианы. Является одним из основателей и первых создателей Института России и Восточной Европы () Индианского университета в Блумингтоне. Уделял особое внимание методам преподавания и обучения, а также взаимодействию между средним и высшим образованиями. Руководил передовыми диссертационными исследованиями и выпустил более двух десятков докторантов Индианского университета по русской и советской истории.

С 1961 года — вице-президент Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований. С 1968 года — стипендиат Гуггенхайма. В 1976 году Томпсон покинул Индиану и присоединиться к полевому персоналу консорциума американских университетов, занимавшихся изучением Азии, Африки и Ближнего Востока, где проработал до 1984 года, сначала в должности заместителя директора, а затем в качестве исполнительного директора. С 1979 по 1981 год — консультант . Являлся членом Общества Phi Beta Kappa. Участвовал в программе Фулбрайта и других организационных научных проектах.

Томпсон также работал в качестве приглашённого профессора в Академии ВВС США, , Гавайском университете, , Питтсбургском университете по программе Семестр на море, Дартмутском колледже,  и .

В 1988 году Томпсон вышел на пенсию и переехал в  (штат Мэн). В 2002 году в Брансуике он помог основать Колледж Мидкост Сениор (), и будучи первым председателем его Учебного комитета, преподавал различные инновационные курсы обучения для взрослых. В 2009 году совет директоров колледжа в честь его основателей Нэнси Уилер и Джека Томпсона учредил премию «MSC Wheeler/Thompson Founders Award», которая на ежегодном банкете присуждается лицам, «существенным образом поддерживающим дух и работу» колледжа.

Будучи научным сотрудником по программе обмена с СССР, Томпсон в качестве участника проекта изучения учебников США-СССР посещал Советский Союз и затем Россию. Кроме этого он также был лектором при посещениях американскими ветеранами Второй мировой войны мест сражений.

Работы Томпсона, в числе которых три учебных пособия, с дополнениями многократно переиздавались как на английском, так и на других языках, и актуальны до нынешнего времени.

6 марта 2017 года Джон Томпсон «мирно» скончался в кругу своей семьи в Понте-Ведра-Бич (штат Флорида, США).

Семья 
Жена — Энн Фиске (Фриски) Томпсон (). Пятеро детей.

Библиография 
 
 
 
 
  (В последующих переизданиях — «Russia and the Soviet Union: An Historical Introduction from the Kievan State to the Present»)

Примечания

Литература

Рецензии

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Амхерстского колледжа
Преподаватели Индианского университета
Долгожители США
Русисты США
Советологи